Sawadowski ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Michailowitsch Sawadowski (1895–1951), ukrainisch-sowjetischer Zoologe
 Michail Michailowitsch Sawadowski (1891–1957), sowjetischer Biologe, Genetiker und Hochschullehrer
 Nikolai Stepanowitsch Sawadowski (1788–1853), russischer General, Ataman der Schwarzmeer-Kosakenarmee
 Pjotr Wassiljewitsch Sawadowski (1739–1812), ukrainisch-russischer Offizier und Staatsmann

Siehe auch:
 Zawadowski